Журавлёвка — топоним:

Белоруссия 
 Журавлёвка — деревня в Гомельском районе Гомельской области.

Казахстан 
 Журавлёвка — село в Буландынском районе Акмолинской области.
 Журавлёвка — село в Тарановском районе Костанайской области.

Россия 
 Журавлёвка — село в Архаринском районе Амурской области.
 Журавлёвка — деревня в Аургазинском районе Башкортостана.
 Журавлёвка — село в Белгородском районе Белгородской области.
 Журавлёвка — посёлок в Полесском районе Калининградской области.
 Журавлёвка — хутор в Калининском районе Краснодарского края.
 Журавлёвка — деревня в Макушинском районе Курганской области.
 Журавлёвка — деревня в Частоозерском районе Курганской области.
 Журавлёвка — деревня в Хомутовском районе Курской области.
 Журавлёвка — деревня в Становлянском районе Липецкой области.
 Журавлёвка — посёлок в Куйбышевском районе Новосибирской области.
 Журавлёвка — село в Тевризском районе Омской области.
 Журавлёвка — посёлок в Тюкалинском районе Омской области.
 Журавлёвка — село в Целинском районе Ростовской области.
 Журавлёвка — деревня в Сараевском районе Рязанской области.
 Журавлёвка — село в Краснокутском районе Саратовской области.
 Журавлёвка — деревня в Ленинском районе Тульской области.
 Журавлёвка — река в Приморском крае, приток Уссури

Крым 
 спорная между Россией и Украиной территория, де-факто в составе России
 Журавлёвка — исчезнувшее село в Джанкойском районе.
 Журавлёвка — исчезнувшее село в Ленинском районе.
 Журавлёвка — село в Сакском районе.
 Журавлёвка — село в Симферопольском районе.
 Журавлёвка — село в Черноморском районе.

Украина 
 Журавлёвка — село в Барском районе Винницкой области.
 Журавлёвка — село в Тульчинском районе Винницкой области.

 Журавлёвка — исторический район в центре Харькова